Полюс ( от  букв. «ось») в широком смысле слова ― это:

 предел, граница, крайняя точка чего-либо;
 нечто,  диаметрально противоположное другому (пара или более полюсов).

Более специфические значения:
 В географии
 Географический полюс — точка пересечения оси вращения Земли или другого небесного тела с её поверхностью (см. Северный полюс, Южный полюс, Южный полюс Луны). Также полюсами называются точки пересечения оси вращения Земли с небесной сферой.
 Магнитный полюс — точка пересечения магнитной оси Земли с её поверхностью, точка, в которую указывает стрелка магнитного компаса.
 Полюсы холода — самые холодные точки на земной поверхности.
 «Третий полюс мира» или просто «Третий полюс» — гора Джомолунгма, высочайшая вершина Земли.

 В математике
 Полюс (полоид) координат ― начало координат в полярной системе.
 Полюс (полоид) инверсии ― центр инверсии.
 Полюс — особая точка специального вида для функции комплексной переменной.
 Полюс (сферическая тригонометрия) — одна из двух точек пересечения перпендикуляра из центра сферы к плоскости большого круга.
 Полюс (полоид) прямой — образ прямой при полярном преобразовании.
 Полюс магнита — источник силовых линий магнитного поля.

 В астрономии
 Полюс мира — точка на небесной сфере, вокруг которой происходит видимое суточное движение звёзд из-за вращения Земли вокруг своей оси.
 Полюс эклиптики — точка на небесной сфере, находящаяся на пересечении с перпендикуляром к плоскости эклиптики.

 Организации
 НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха — российский научно-исследовательский институт.
 Научно-производственный центр «Полюс» — акционерное общество в Томске, входящее в структуру госкорпорации «Роскосмос».
 «Полюс» — российская золотодобывающая компания.
 «ИРЭ-Полюс» — российская компания, производитель волоконных лазеров.
 ВЦКБ «Полюс» — предприятие радиоэлектронного комплекса России, расположенное в Воронеже.
 «Полюс свобод» — итальянское политическое объединение, существовавшее в 1994—2000 годах.

 Другое
 «Полюс» — массогабаритный макет тяжёлой орбитальной платформы.
 Полюс, Пьер (1881—1959) — бельгийский художник-экспрессионист.
 Полюс Ландау
 «Полюса» — российская рок-группа.
 «Полюса» — альбом российской рок-группы Louna.

Примечания

См. также